Партидас има више значења:

 Партидас, Сан Хуан де Партидас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Партидас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику